Ahrens steht für:
 Ahrens (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Ahrens (Südafrika), Ort in der Provinz KwaZulu-Natal, Südafrika
 Ahrens (Kaufhaus), Kaufhaus in Marburg/Lahn
 W. L. Ahrens, Braunschweiger Konservenfabrik

Siehe auch:
 Arens
 Ahrends
 Ahrendts
 Arends
 Arenz
 Arentz